Генерал-полковник юстиции — одно из высших специальных званий в органах внутренних дел Российской Федерации (наряду со званиями генерал-полковника милиции, полиции и внутренней службы) и следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации.

История

СССР

Россия 

В органах внутренних дел специальное звание генерал-полковника юстиции установлено постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-I «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» и может быть присвоено заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации — начальнику Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — начальнику Следственного комитета МВД России).

Как высшее специальное звание сотрудников Следственного комитета Российской Федерации установлено статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». В Следственном комитете Российской Федерации является вторым по старшинству званием после звания «Генерал юстиции Российской Федерации»..

В соответствии с Перечнем соответствия специальных званий сотрудников Следственного комитета Российской Федерации классным чинам прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации и воинским званиям, утверждённого указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» звание соответствует классному чину «Государственный советник юстиции 1 класса» и воинскому званию «Генерал-полковник».

В соответствии с Перечнем должностей в Следственном комитете Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий, утверждённого указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», звание может присваивается первым заместителям и заместителям Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Генерал-полковники юстиции

Генерал-полковники юстиции (органы внутренних дел) 
 Кожевников Игорь Николаевич (1995), заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного комитета Министерства внутренних дел Российской Федерации (1992—1998 г.), заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации (1998—1999)
 Соловьев Николай Георгиевич (1999), первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации (1999—2001 г.)
 Фёдоров, Валерий Иванович (1999), первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации (1999 г.).
  Романов, Александр Владимирович (2020), заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России (2016—2020).

Генерал-полковники юстиции (Следственный комитет Российской Федерации) 
 Бастрыкин Александр Иванович (15 января 2011 г.)
 Нырков Юрий Михайлович (15 января 2011 г.)
 Пискарёв Василий Иванович (15 января 2011 г.)
 Карнаухов Борис Михайлович (11 июня 2011 г.)
 Коротков Анатолий Павлович (30 июня 2012 г.)
 Леоненко Елена Евгеньевна (24 декабря 2012 г.)
 Лавренко Андрей Валерьевич (13 декабря 2014 г.)
 Кабурнеев Эдуард Валерьевич (8 декабря 2021 г.)

См. также 
 Генерал-полковник таможенной службы (Россия)
 Генерал юстиции Российской Федерации
 Действительный государственный советник юстиции
 Государственный советник юстиции Российской Федерации
 Государственный советник юстиции 1 класса
 Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации
 Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса

Примечания

Литература 
 Руководители МВД. Министры и заместители министров внутренних дел Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации : Биографический словарь-справочник. — М.: Студия писателей МВД России, 2017.

Специальные звания сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
01-02